Sentimenti ist der Familienname folgender Personen:

 Arnaldo Sentimenti (1914–1997), italienischer Fußballspieler
 Ennio Sentimenti, italienischer Fußballspieler
 Lino Sentimenti (* 1929), italienischer Fußballspieler
 Lucidio Sentimenti (1920–2014), italienischer Fußballspieler
 Primo Sentimenti (1926–2016), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Sentimenti (1918–2004), italienischer Fußballspieler
 Walter Sentimenti (1923–1987), italienischer Boxer